

Musica 
 Bombastic – EP di Bonnie McKee del 2015
 Bombastic – singolo di Bonnie McKee del 2015

Videogiochi 
 Bombastic – videogioco del 2002